Il doppio del Mercedes Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tomás Carbonell e Francisco Roig erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–2, 5–7, 6–4 contro Libor Pimek e Byron Talbot.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Evgenij Kafel'nikov /  Menno Oosting (secondo turno)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (campioni)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (finale)

 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale) 
 David Adams /  Peter Nyborg (quarti di finale) 
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (semifinali) 
 John-Laffnie de Jager /  Sjeng Schalken (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Mercedes Cup 1996
ATP Tour 1996